Peter Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Steinmann (Moderner Fünfkämpfer) (* 1962), Schweizer Moderner Fünfkämpfer

 Peter Klaus Steinmann (1935–2004), deutscher Puppenspieler